Osmaniye ou Osmanie é uma província () do sul da Turquia, situada na região (bölge) do Mediterrâneo (Akdeniz Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Mediterrâneo